Außengang steht für:
 Kettenschaltung
 Freitreppe
 Laubengang
 Außengang, unnatürliches Gangbild bei Fußfehlstellung